Amerikai Egyesült Államok
Chesapeake (Indiana)
Chesapeake (Missouri)
Chesapeake (Ohio)
Chesapeake (Tennessee)
Chesapeake (Nyugat-Virginia)
Chesapeake (város, Virginia)
 Chesapeake (Northampton megye, Virginia)
Chesapeake-öböl